Мильрейс может означать:
 Бразильский мильрейс — 1000 бразильских реалов.
 Португальский мильрейс — 1000 португальских реалов.

Реал